Die Saison 2015/16 war die vierte und letzte Spielzeit des Eishockey-Bewerbes der Inter-National-League, die als länderübergreifender Nachfolger der Nationalliga fungierte. INL-Meister wurde zum zweiten Mal der EHC Bregenzerwald.

Veränderungen 
Nach nur einer Saison musste der 2014 neu gegründete Verein Steelers Kapfenberg den massiven finanziellen Fehlplanungen Tribut zollen und am 7. Juli 2015 Konkurs anmelden. Bereits im Juni 2015 war ein Nachfolgeverein gegründet worden. Der KSV Eishockey als eigene Sektion unter dem Dach der Kapfenberger Sportvereinigung. Damit blieb die Anzahl der österreichischen Verein gleich.
Ihr Engagement in der INL beendeten hingegen 2 slowenische Vereine, der HK Triglav Kranj sowie HK MK Bled.

Damit spielen in der Saison 2015/16 9 Vereine um den Meistertitel in der zweithöchsten Spielklasse.

Teilnehmende Mannschaften 

In der nachstehenden Tabelle sind die Eckdaten der teilnehmenden Mannschaften aufgeführt. Wie bereits in den Vorsaisonen trägt der EHC Bregenzerwald seine Spiele im Messestadion Dornbirn, der Heimstätte des EBEL-Clubs EC Dornbirn aus, da die Mannschaft in ihrer Heimatstadt Alberschwende nur über eine Freiluftarena verfügt.

Modus 
Gespielt wird ein Grunddurchgang in Form einer doppelten Hin- und Rückrunde bis zum 13. Februar 2016. Anschließend werden die Playoffs ausgetragen. Mittels Pickrecht werden die vier Paarungen des Viertelfinales ermittelt und über eine "Best of Seven" Serie die Halbfinalisten ermittelt. Halbfinale und Finale werden als "Best of Five" ausgetragen. Spätestens am 12. April 2016 steht der neue Meister fest.

3-Punkte Regel 
Im Grunddurchgang werden die Punkte wie folgt vergeben: 3 Punkte für einen Sieg in regulärer Spielzeit, 2 Punkte für einen Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, 1 Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, 0 Punkte für eine Niederlage in regulärer Spielzeit.

Grunddurchgang

Tabelle 

Legende: SP = Spiele, S = Siege nach regulärer Spielzeit, OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, OTN = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlage nach regulärer Spielzeit, T= Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte

Statistik

Topscorer 

Legende: SP = Spiele, T = Tore, A = Assists, PKT = Punkte, +/- = Plusminus, SM = Strafminuten

Torhüter 

Legende: GP = Spiele, GPI = Tatsächliche Einsätze, TOI = Spielminuten, GA = Gegentore, GAA = Gegentorschnitt, SA = Schüsse, SVS% = Fangquote

Playoffs

Playoff-Baum 
Die drei bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs wählten ihre Gegner für das Viertelfinale aus, wobei sich der folgende Turnierbaum ergab.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Zuschauerstatistik 
Die folgende Tabelle gibt die Zuschauerzahlen der Vereine wieder. Angeführt sind die Heimspiele mit Stand 21. März 2016 sowie die Gesamtsumme der Liga.

Weblinks 
 Spielplan 2015/16 und Details zu den Klubs, PDF-Datei

Einzelnachweise 

2015/16
Eishockeysaison 2015/16